Kost může být:

 kost – součást těla obratlovců
 Kost (hrad) – český hrad
 Kost (příjmení) 
 Jeremy Kost – americký fotograf

Externí odkazy